Choroby związane z płcią wykazują ekspresję fenotypową genu w zależności od płci osobnika. Allel warunkujący chorobę nie znajduje się na chromosomie płci (chromosom X), jak w przypadku chorób sprzężonych z płcią, lecz na autosomie.

Cechy ograniczone do jednej płci będą występowały tylko u niej, natomiast cechy zależne od płci przejawiają się fenotypowo u obu płci lecz z różnym natężeniem.

Klasycznym przykładem cechy związanej z płcią jest łysienie.

Za łysienie odpowiada pojedynczy gen o dwóch allelach: B i b. Homozygoty BB łysieją przedwcześnie, homozygoty bb nie łysieją. Fenotyp Bb zależy od płci: mężczyzna łysieje, kobieta jest nosicielką, lecz nie łysieje. Dominacja genu B jest wyraźnie uzależniona od równowagi hormonalnej danej osoby (płci).

Płeć